Freudenreich ist der Familienname folgender Personen: 

 Christoph Friedrich Freudenreich (1748–1821), Schweizer Politiker im Kanton Bern
 Eduard von Freudenreich (1851–1906), Schweizer Bakteriologe
 Ernst Gottlob Freudenreich (1780–1807), deutscher Pädagoge, Pseudonym von Ernst Tillich (Pädagoge, 1780)
 Johann Freudenreich (1923–2007), deutscher Journalist und Buchautor
 Josef-Otto Freudenreich (* 1950), deutscher Journalist und Buchautor
 Maria Freudenreich (1860–1914), deutsche Restauratorin und Porträtmalerin
 Michael von Freudenreich (1886–1957), deutsche-schweizer Kapitänleutnant, Luftschiffkommandant und Industrieller